Perthes puede referirse a:

Patronímicos 
 Jacques Boucher de Perthes (1788-1868), historiador francés.
 Justus Perthes (1749-1816), editor alemán.

en Francia 
 Perthes (C.P. 08300), comuna situada en Ardenas.
 Perthes (C.P. 52100), comuna situada en Alto Marne.
 Perthes (C.P. 77930), comuna situada en Sena y Marne.